Олли Хуттунен:
  (1915—1940) — финский лыжник.
  (род. 1960) — финский футболист, тренер.